Това е списък на кметовете (демарси) на южния македонския град Воден (Едеса), Гърция.

Бележки